Paweł Daniel Zalewski (ur. 1959) – polski pisarz, fotograf, podróżnik i przedsiębiorca, laureat literackiej nagrody Krakowska Książka Miesiąca
 Paweł Zalewski (ur. 1964) – polski polityk, historyk i przedsiębiorca, poseł na Sejm I, V, VI i IX kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji
 Paweł Zalewski (ur. 1970) – polski inżynier, dr hab. inż. st. of. profesor Akademii Morskiej